Otur bezeichnet:
 eine Person der germanischen Mythologie, siehe Otter (Mythologie)
 einen Ort in Spanien, siehe Otur (Parroquia)